Павел V (; в миру Камилло Боргезе, ; ) — Папа Римский с 16 мая 1605 года по 28 января 1621 года.

Биография 
Семья Боргезе происходила из Сиены, но переехала в Рим. Здесь 17 сентября 1552 родился Камилло. Он начал свою карьеру как юрист и получил образование в Перудже, а затем в Падуе.

Кардинал 
В 1596 году Климент VIII послал его с дипломатической миссией к Филиппу II. Когда он вернулся, то получил кардинальскую шапку, епископство и был назначен викарием Рима.

Папство

Избрание 
Когда папа Лев XI умер в 1605 году, кардинал Боргезе стал одним из трёх кандидатов в его преемники, наряду с Цезарем Баронием и Роберто Беллармином. Его нейтралитет во фракционных спорах сделал его идеальным компромиссным кандидатом.

По характеру Боргезе был очень строгим и непреклонным, юристом, а не дипломатом, который защищал привилегии Церкви и единство её структуры.

После получения тиары Павел V назначил своего двадцатисемилетнего племянника кардиналом-непотом и сменил его фамилию Каффарелли на Боргезе. Карьера рода Боргезе была, таким образом, обеспечена.

Теология 
В 1616 году декрет папской Конгрегации «Индекса запрещённых книг» осудил труд Николая Коперника «Об обращениях небесных сфер». По инициативе папы был начат также инквизиционный процесс против Галилео Галилея (1564—1642), самого выдающегося физика и астронома того периода, сподвижника идей Николая Коперника. Запрещено было, в частности, пропагандировать тезис, что «Солнце не движется вокруг Земли и Земля не является центром Вселенной».

Канонизация и беатификация 
Павел причислил к лику святых Карло Борромео (1 ноября 1610 года) и Франциску Римскую (29 мая 1608 года), причислил к лику блаженных ряд лиц, в том числе Игнатия Лойолу, Филиппа Нери, Терезу Авильскую и Франциска Ксаверия.

Смерть 
Павел V умер 28 января 1621 года от инсульта в Квиринальском дворце и был похоронен в Паолинской капелле, называемой также капеллой Боргезе, находящейся в Санта-Мария-Маджоре.

Внешняя политика

Конфликт с Венецией 
В первые годы понтификата Павла V возник конфликт между ним и Венецианской республикой. Папа решил наказать Венецию за попытку сохранить свою независимость от папства.

Венеция приняла два закона, неприятные для папы: один запрещал отчуждение недвижимого имущества в пользу духовенства, а второй переводил в ведение светских властей строительство новых храмов (в сущности, Венеция декларировала отделение церкви от государства). Наконец, два священника, обвиняемые в попытках отравления, убийствах и распущенности, были арестованы и отправлены в тюрьму для судебного разбирательства, что еще больше разозлило папу. Павел V настоял, чтобы священников выпустили из заключения, так как они не подпадали под светскую юрисдикцию.

Когда власти Венеции отказались выполнить это требование, папа пригрозил интердиктом. Угрозы не подействовали, и в апреле 1606 года папа подверг Венецию . Известный венецианский юрист Паоло Сарпи настоятельно рекомендовал своему правительству пойти на компромисс с папским престолом. Венецианский сенат неохотно принял эту рекомендацию, и Сарпи встретился с Павлом V и изложил позицию венецианцев. Правительство поддержала значительная часть венецианского духовенства, поэтому литургии по-прежнему проходили, а праздник Тела Христова был отмечен с помпой, вопреки запрету папы. В течение года (к марту 1607) разногласия были сглажены при посредничестве Франции и Испании. Венецианская Республика отказалась отменить неугодные папе законы, но заявила, что будет вести себя «со своим привычным благочестием». Павел снял интердикт. Это был последний случай провозглашения папского интердикта по отношению к суверенному государству. В то время наступило также сближение папства с Францией, доминирующая роль которой в Европе проступала все более явственно.

Отношения с Англией 
Неудачным было вмешательство Павла V в дела протестантской Англии, в результате которого наступило ухудшение положения католиков, особенно в Ирландии. Папу подозревали в причастности к Пороховому заговору 1605 года. В письме от 9 июля 1606 года папа просил короля Якова I воспрепятствовать гонениям на католиков, организовавших этот заговор.

Миссионерство 
Во времена Павла V развивались миссии — капуцинов в королевстве Конго, иезуитов — в Парагвае.

В ноябре 1615 года Павел V приветствовал посольство японских самураев возглавляемое Хасэкура Цунэнага в Риме. Хасэкура передал папе письмо от Датэ Масамунэ, который просил заключении торгового договора между Японией и Новой Испанией. В письме также содержалась просьба прислать христианских миссионеров в Японию. Папа согласился на отправку миссионеров, но вопрос о торговом соглашении переадресовал королю Испании Филиппу III.

Наследие 
В Риме папа финансировал завершение базилики Святого Петра, а также украшение Ватиканской библиотеки. Он восстановил Акведук Траяна, чем улучшил водоснабжение города. Он покровительствовал Гвидо Рени.

31 января 1612 основал секретный архив Ватикана.

Образ в культуре 
 1990 — «Битва трёх королей» (СССР, Испания, Италия, Марокко). В роли Павла V — Фернандо Рей.

См. также 
 Список кардиналов, возведённых папой римским Павлом V

Примечания

Ссылки 

 
 Павел V (Камилло Боргезе) на allvatican.ru
 Stephen A. Coston. King James VI & I and Papal Opposition, 1998.

Кардиналы Климента VIII
Боргезе
Генеральные викарии Рима
Выпускники Падуанского университета
Выпускники Университета Перуджи